DOLK () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 9-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 538 амінокислот, а молекулярна маса — 59 268.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, кіназ. 
Локалізований у мембрані, ендоплазматичному ретикулумі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 9

Некатегоризовані білки